Берулава — грузинская фамилия. Известные носители:
 Берулава, Александр Лаврентьевич (1945—1993) — грузинский журналист, писатель и правозащитник, основатель грузинского телевидения Абхазии.
 Берулава, Алеся (род. 1972) — белорусская и российская певица, продюсер, композитор, автор песен, актриса.
 Берулава, Виссарион (род. 1990) — грузинский самбист.
 Берулава, Галина Алексеевна (род. 1953) — российский психолог, академик РАО (2010), доктор психологических наук (1993), профессор (1994).
 Берулава, Михаил Николаевич (род. 1950) — российский учёный и политический деятель.